Державна школа Руї Барбоза — державна школа в місті Кампо-Гранде, заснована в 1970 році   .

Історія 
У 1970 році на прохання батьків, які вже працювали в громаді, збудовано 3 кімнати для катехизації, місіонерської роботи салезіан. У жовтні розпочалися заняття з навчання грамоти. У 1971 році спільними зусиллями громади було побудовано ще 14 класних кімнат. Будівельний матеріал надано товариством Кампо Гранде, пов’язаним із Салезіанською місією. Акції проводилися з метою пошуку фінансових ресурсів для завершення роботи. Оскільки SED доводить необхідність створення та дозволу функціонувати парафіяльної гімназії Пауло VI, 1 березня 1972 року було підписано угоду між SED та Соціальною роботою Паулу VI, утворюючи Державний коледж Руї Барбоза. Ця назва була обрана через смерть Руї Барбоза .

Примітки